Ein Plakatreiter ist eine Holzfaserplatte, auf die ein Plakat geklebt wird. Plakatreiter werden im öffentlichen Raum aufgestellt und meist an Laternenpfählen mit Kabelbindern befestigt.

Solche Plakate weisen auf Veranstaltungen hin oder werden für die Werbung der Parteien vor den Wahlen genutzt. Sie sind oft mehrfach hintereinander, vor allem in der Nähe von Verkehrsampeln an großen Zufahrtsstraßen platziert.

Plakatwesen
Wahlkampf